Siriaco  – lingua aramaica
 Siriaco  – chi appartiene al popolo dei Siriaci o degli Assiri